ДОА (Доа) может означать:
 ДОА — деформирующий остеоартроз.
 ДОА — Демократическое объединение Африки.
 ДОА — диоктиладипинат, диоктиловый эфир адипиновой кислоты.

См. также 
 Доа — река во Франции